Pseudocenangium är ett släkte av svampar. Pseudocenangium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocenangium